

Torneo Maschile

Torneo Femminile

Collegamenti esterni 
  Raccolta dei risultati di Laodicea 1987  sul sito ufficiale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, cijm.org.gr.